Utterslev Sogn ist der Name folgender Kirchspielsgemeinden in Dänemark:

 Utterslev Sogn (Københavns Kommune)
 Utterslev Sogn (Lolland Kommune)